Aymar de La Voute ou de La Voulte peut désigner :

 Aymar (de Bermond d'Anduze) de La Voulte (), évêque de Viviers (1326-1330, puis 1336-1365), évêque de Valence (1331-1336).
 Aymar de La Voute ou La Voulte (), évêque de Grasse (1374-1379), évêque de Marseille (1379-1395).